santo-amarensi – abitanti di Santo Amaro (Bahia)
santo-amarensi – abitanti di Santo Amaro da Imperatriz